Persiana – elemento architettonico atto a chiudere la finestra
 Finestra a persiana 
 lingua persiana – lingua
 come aggettivo sostantivato – cosa riferibile alla Persia
 una esponente della popolazione dei Persiani
 Persiana Jones – gruppo musicale di musica ska
 Pressana – comune in provincia di Verona

Altri progetti